Ринэстроз (Rhinoestrosis) — миаз человека и лошадей, вызываемый личинками оводов рода Rhinoestrus.

Этиология 
Основной возбудитель энтомоза — личинки белоголового овода Rhinoestrus purpureus (Brauer, 1858).

Имаго достигает 8-12 мм в длину. Пурпурно-коричневого цвета. Ноги короткие. Имеют 3 чёрные точки у основания крыльев.

Личинки 1-й стадии — до 1 мм длиной, затем перед линькой увеличиваются до 3,5 мм. Основная масса шипов сосредоточена на вентральной стороне сегментов. Личинки 3-й стадии — около 18 мм длиной. С дорсальной стороны тело выпуклое, с вентральной — плоское. Цвет личинки — белый, затем образуются коричневые полоски, которые потом приобретают бурую окраску. На переднем сегменте имеется пара длинных изогнутых крючков. Между ними расположено ротовое отверстие. Все сегменты несут по нескольку рядов шипиков.

Ринэстроз человека 
Rhinoestrus purpureus может вызвать у человека офтальмомиаз.

Личинки прикрепляются к конъюнктиве или склере, вызывая их воспаление, а иногда и повреждение глазного яблока.

Лечение: личинок удаляют из глаза промыванием борной водой.

Возбудитель также способен к паразитированию в полости рта, носовой впадине, в гортани и зеве (см. Назальный миаз, Оральный миаз).

Ринэстроз лошадей 
Возбудители — личинки оводов Rhinoestrus purpureus, Rh. latifrons, Rh. usbekistanicus.

Самки живородящие. На лету впрыскивают в ноздри животных до 60 личинок. Самка в течение своей жизни рождает 450—800 личинок и погибает.

Обильно покрытые шипиками личинки (около 1 мм длиной) цепляются за слизистую оболочку и уползают в полость носа, где проходят три стадия развития. Личинки проникают в лабиринты решётчатой кости и лобные пазухи; питаются продуктами воспаления слизистых оболочек.

У больных лошадей наблюдают стойкий ринит, в носовом истечении нередко обнаруживают следы крови. На слизистой оболочке носовой полости видны язвы и рубцы. У животных отмечают инспираторную одышку, истощение, нервные расстройства. Возможна гибель животных. При вскрытии обнаруживают изъязвление и гиперемию слизистых оболочек в местах локализации личинок. На дне язв — гнойная масса и скопление личинок овода.

Примечания 

Заболевания по алфавиту
Миазы
Паразитарные болезни животных